Brunschvig ist der Name von

 Georges Brunschvig (1908–1973), Schweizer Rechtsanwalt
 Robert Brunschvig (1901–1990), französischer Orientalist

Siehe auch:
 Brunschwig
 Brunswig